John Jenkins může být:

 John Jenkins (skladatel) (1592–1678) – anglický hudební skladatel
 John Jenkins (baseballista) (1896–1968) – americký baseballista
 John Jenkins (hudebník) (1931–1993) – americký saxofonista
 John Jenkins (básník) (* 1949) – australský básník